Klaus Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Klaus Fiedler (Theaterregisseur) (1938–2013), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Klaus Fiedler (Missionswissenschaftler) (* 1942), deutscher Missionswissenschaftler 
 Klaus Fiedler (Psychologe) (* 1951), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Klaus Fiedler (Leichtathlet) (* 1951), deutscher Hürdenläufer